

Chimica 
Etere – molecola della classe degli eteri
Etere dietilico, o "etere" – sostanza chimica che in passato veniva utilizzata nelle anestesie
Etere dimetilico – combustibile per motori

Filosofia 
Etere – Sinonimo filosofico di quintessenza o quinto elemento classico in aggiunta a fuoco, aria, acqua e terra

Fisica 

 Etere (o etere luminifero) – ipotetico mezzo materiale attraverso cui si pensava si propagassero le onde elettromagnetiche prima dell'affermarsi della teoria della relatività ristretta

Storia 
Etere – divinità della mitologia greca
Etere – cortigiane dell'antica Grecia
Etere – membro del seguito nobiliare del sovrano macedone

Altri progetti